Il termine Regno d'Ungheria viene usato per indicare diversi periodi storici e regni distinti:

 Regno d'Ungheria – Stato esistito dal 1000 al 1538
 Regno dell'Ungheria orientale – Stato esistito dal 1529 al 1570
 Regno d'Ungheria – Stato esistito dal 1538 al 1867
 Terre della Corona di Santo Stefano – Stato esistito dal 1867 al 1918
 Regno d'Ungheria – Stato esistito dal 1920 al 1946
Regno d'Ungheria – il governo di unità nazionale ungherese durante l'occupazione nazista

Pagine correlate 

 Ungheria asburgica